Vishuarupa o Vishvarupa (‘forma universal’ en sánscrito) es un término utilizado en el hinduismo. Puede referirse a:

 la forma universal que el dios Krishná le reveló a su amigo Áryuna en el Bhagavad-guitá;
 un nombre del dios Shivá;
 los caballos uncidos del mítico sabio Brijáspati;
 TríShiras (‘tres cabezas’), el monstruoso hijo tricápite del mítico sabio Tuastri;
 una de las siete lenguas de fuego del dios Agní; o
 el hermano mayor del religioso krisnaísta bengalí Nitiananda (1473-1540), compañero del santón Chaitania.